Steve Bozek, kanadski hokejist slovenskega rodu, * 26. november 1960, Kelowna, Britanska Kolumbija, Kanada.

Bozek je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral enajst sezon za klube Los Angeles Kings, Calgary Flames, St. Louis Blues, Vancouver Canucks in San Jose Sharks. V sezoni 1993/1994 je igral za Olimpijo Hertz Ljubljana. Za kanadsko reprezentanco je igral na Svetovnem prvenstvu 1991, kjer je osvojil srebrno medaljo, sam pa je na osmih tekmah dosegel po en gol in podajo.

Pregled kariere

|-
| Castlegar Rebels
| BCJHL
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Northern Michigan University
| NCAA
| 78/79
|
| 33
| 12
| 12
| 24
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Northern Michigan University
| NCAA
| 79/80
|
| 41
| 42
| 47
| 89
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Northern Michigan University
| NCAA
| 80/81
|
| 44
| 35
| 55
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 81/82
|
| 71
| 33
| 23
| 56
| -6
| 68
|
| 10
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 82/83
|
| 53
| 13
| 13
| 26
| -18
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 83/84
|
| 46
| 10
| 10
| 20
| -16
| 16
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 15
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 84/85
|
| 54
| 13
| 22
| 35
| +11
| 6
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 85/86
|
| 64
| 21
| 22
| 43
| +24
| 24
|
| 14
| 2
| 6
| 8
|
| 32
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 86/87
|
| 71
| 17
| 18
| 35
| +3
| 22
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 87/88
|
| 26
| 3
| 7
| 10
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 87/88
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 88/89
|
| 71
| 17
| 18
| 35
| +1
| 64
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 89/90
|
| 58
| 14
| 9
| 23
| -3
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 90/91
|
| 62
| 15
| 17
| 32
| -6
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 91/92
|
| 58
| 8
| 8
| 16
| -30
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Alpska liga
| 92/93
|
| 17
| 13
| 11
| 24
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Serie A
| 92/93
|
| 9
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 11
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |794
| bgcolor="#7FFF00" |271
| bgcolor="#7FFF00" |296
| bgcolor="#7FFF00" |567
| bgcolor="#7FFF00" |-45
| bgcolor="#7FFF00" |380
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |14
| bgcolor="#7FFF00" |13
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |80
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski Slovenci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti HK Olimpija